Ви́ктор Сычёв:
 Сычёв, Виктор Александрович (1947—2006) — городской голова Мелитополя в 1998—2002 гг.
 Сычёв, Виктор Гаврилович (род. 1955) — Российский учёный в области агрохимии и агропочвоведения, академик РАСХН (2007), академик РАН (2013).